Hurutshe peut désigner :
 les Hurutshe, un peuple d'Afrique australe
 le hurutshe, un dialecte du tswana